

Arte
 Lazzaro – opera teatrale di Pirandello

Geografia
 Lazzaro – frazione del comune di Motta San Giovanni (RC)

Onomastica
 Lazzaro – nome proprio di persona maschile italiano
 Lazzaro – cognome italiano

Persone 
Nome
 Lazzaro – mendicante protagonista della parabola del ricco Epulone
 Lazzaro di Betania – personaggio dei vangeli, resuscitato da Gesù
 Lazzaro figlio di Giairo – condottiero zelota
 Lazzaro di Costantinopoli – monaco e santo armeno, pittore di icone sacre
 Lazzaro di Milano – arcivescovo di Milano e santo
 Lazzaro di Parp – monaco e storico armeno
Cognome
 Anton Lazzaro Moro – religioso e naturalista italiano
 Antonio Lazzaro Volpinari – politico sammarinese
 Claudio Lazzaro – giornalista e regista italiano
 Gianfranco Lazzaro – scrittore, poeta e giornalista italiano
 Gianpaolo Lazzaro – pittore italiano
 Giuseppe Lazzaro – giornalista e politico italiano
 Leandro Lázzaro – ex calciatore argentino
 Salvatore Lazzaro – attore italiano
 Sara Lazzaro – attrice italiana
 Urbano Lazzaro – partigiano italiano
 Walter Lazzaro – pittore italiano

Scienza
 Effetto Lazzaro – in zoologia, specie animale o vegetale, presunta estinta, che rileva invece ancora esemplari viventi (l'esempio più eclatante è il Limulus polyphemus)
 Sindrome di Lazzaro – particolare condizione per la quale un paziente ritorna a valori stabili anche dopo molti minuti di arresto cardiaco

Altro
 Lazzaro o lazzarone – giovane della classe popolare della Napoli del XVII-XIX secolo
 Cava Lazzaro – Cava in Sicilia
 Lazzaro – singolo dei Subsonica del 2014

Pagine correlate
San Lazzaro